Aufsichtsbeschwerde bezeichnet:

 im deutschen Recht:
 Fachaufsichtsbeschwerde an den Fachaufsichtsberechtigten betreffend die Recht- und Zweckmäßigkeit einer Maßnahme
 Dienstaufsichtsbeschwerde an den Dienstvorgesetzten betreffend das persönliche Verhalten eines Amtswalters
 im Schweizer Recht:
 ein Rechtsbehelf, wenn keine Verfügung erlassen wurde und deshalb das Rechtsmittel der Beschwerde nicht erhoben werden kann.